Малая Плавуча () — село,
Малоплавучанский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123085801. Население по переписи 2001 года составляло 489 человек .

Является административным центром Малоплавучанского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Малая Плавуча находится на левом берегу реки Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Красная,
ниже по течению на расстоянии в 7 км расположено село Тауров,
на противоположном берегу — село Глинная.
На расстоянии в 1 км расположено село Великая Плавуча.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания